Daimler steht für:

 Daimler AG, ehemalige Firmierung der heutigen Mercedes-Benz Group
 Daimler-Motoren-Gesellschaft, Vorgänger der Daimler AG
 Daimler Truck, deutscher Nutzfahrzeughersteller
 umgangssprachlich ein Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz
 Daimler Motor Company, ehemaliger britischer Fahrzeughersteller
 Daimler Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Daimler Motor Syndicate, ein ehemaliges britisches Unternehmen und Daimler-Lizenznehmer
 Mount Daimler, Berg im Grahamland, Antarktika

Daimler ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Daimler (1871–1913), Direktor und Mitinhaber der Daimler-Motoren-Gesellschaft
 Elise Daimler (1875–1956), deutsche Malerin und Grafikerin
 Gottlieb Daimler (1834–1900), deutscher Ingenieur, Konstrukteur und Industrieller
 Paul Daimler (1869–1945), deutscher Konstrukteur

Siehe auch:
 Daimler-Benz
 Daimler Chrysler
 Steyr Daimler Puch